Кабожа — название нескольких населённых пунктов в России:

 Кабожа — в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Кабожа — в Мошенском районе Новгородской области.
 Кабожа — в Хвойнинском районе Новгородской области.

См. также 
 Кобожа